Stångenäs kan syfta på:

 Stångenäs härad – ett härad i mellersta Bohuslän inom nuvarande Lysekils kommun
 Stångenäs landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Göteborgs och Bohus län 1952–1970
 Stångenäs landsfiskalsdistrikt – ett landsfiskalsdistrikt i Bohuslän 1918–1941
 Stångenäs AIS – en flersektionsförening och har Brastad med omnejd som upptagningsområde
 Lane och Stångenäs häraders valkrets – en egen valkrets med ett mandat vid riksdagsvalen till andra kammaren 1866–1908. 1905–1911